Zu den Strecken des Fahrplanfelds 200.1 (Lausanne–Le Day–Le Brassus/Vallorbe) siehe:

 Simplonstrecke (Lausanne–Le Day–Vallorbe)
 Chemin de fer Pont–Brassus (Le Day–Le Brassus)

200…